Ruta 150 o Carretera 150 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 150.

Chile 
 Ruta 150.

España 
 N-150.

Carreteras por número